Mathias Hafele (ur. 23 grudnia 1983 w Sankt Anton am Arlberg) – austriacki skoczek narciarski, który startował w latach 1999–2007.

Przebieg kariery 
W swoim pierwszym w karierze występie w zawodach Pucharu Świata, w grudniu 2002 w Engelbergu zajął 2. miejsce. W kolejnych konkursach nie powtórzył już tego wyniku. Sezon 2002/2003 ukończył na 37. miejscu w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata.

W kolejnych latach startował w konkursach Pucharu Świata sporadycznie, nie zdobywając punktów. Sukcesy odnosił jedynie w konkursach Pucharu Kontynentalnego, zajmując m.in. 6. miejsce w klasyfikacji końcowej sezonu 2004/2005, oraz 3. w sezonie 2005/2006. W sezonie 2006/2007 został ponownie włączony do austriackiej kadry A, jednak po roku znów to miejsce stracił.

Występował w barwach klubu narciarskiego SC Arlberg.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983